Tirso Gonzalez (Arganza,  – Roma, ) foi um teólogo e padre jesuíta espanhol, décimo terceiro superior geral de 1686 a 1705. 

Jesuítas da Espanha
Superiores Gerais da Companhia de Jesus